Silver Blaze steht für:

 Silver Blaze, Sherlock-Holmes-Kurzgeschichte von Sir Arthur Conan Doyle, siehe Silberstern (Kurzgeschichte)
 Silver Blaze (1937), britischer Kriminalfilm von Thomas Bentley
 Silver Blaze (1977), kanadisch-britischer Fernsehfilm von John Davies